Paweł Pawlikowski – regista polacco
 Stefan Pawlikowski – aviatore e militare polacco